Die World Series 2000 war die 96. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen den New Yorker Stadtrivalen New York Yankees aus der American League und den New York Mets aus der National League.

Die Serie startete am 21. Oktober 2000 und endete am 26. Oktober 2000. Sieger der „Best of Seven“-Serie waren die New York Yankees, die die Spiele 1, 2, 4 und 5 gewannen. Die Mets konnten lediglich Spiel 3 für sich entscheiden. Durch den Sieg gewannen die Yankees ihren 26. Sieg insgesamt und die dritte World Series in Folge. Die Serie war die erste sogenannte „Subway Series“ (U-Bahn-Serie) in den Play-offs seit 1956.

Als MVP der World Series wurde Derek Jeter ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Spiele 

*Spiel 1 ging über 12 Innings

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
21. Oktober 2000, Yankee Stadium in Bronx, New York

Spiel 2 
22. Oktober 2000, Yankee Stadium in Bronx, New York

Spiel 3 
24. Oktober 2000, Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 4 
25. Oktober 2000, Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 5 
26. Oktober 2000, Shea Stadium in Queens, New York

Zusammenfassung der Ergebnisse 
WS 2000 (4–1): New York Yankees besiegen New York Mets

Zuschauer insgesamt: 277.853  Durchschnittliche Zuschauerzahl:55.571

2000
Baseball 2000
Sportveranstaltung in der Bronx
Sportveranstaltung in Queens
New York Mets
New York Yankees